Сезон 2020/21 — 29-й сезон для «Манчестер Юнайтед» в Премьер-лиге, а также 46-й подряд сезон, который клуб провёл в высшем дивизионе английского футбола.

Команда открыла сезон 18 сентября 2020 года матчем против «Кристал Пэлас» в Премьер-лиге и завершила 26 мая 2021 года финальным матчем Лиги Европы УЕФА против «Вильярреала».

В Премьер-лиге «Манчестер Юнайтед» занял второе место, не потерпев ни одного поражения в выездных матчах чемпионата (повторив достижения «Престон Норт Энд» в сезоне 1888/89 и «Арсенала» в сезонах 2001/02 и 2003/04). Также «Юнайтед» традиционно сыграл в национальных кубках: Кубке Англии и Кубке Английской футбольной лиги. Команда квалифицировалась в Лигу чемпионов УЕФА по итогам предыдущего сезона, но по итогам группового этапа заняла только третье место в своей группе и выбыла в плей-офф Лиги Европы УЕФА. В Лиге Европы «Манчестер Юнайтед» дошёл до финала, в котором проиграл «Вильярреалу» в серии послематчевых пенальти.

Сезон начался без традиционного предсезонного турне, отменённого из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19. Почти весь сезон прошёл без зрителей на трибунах; единственный матч на «Олд Траффорд» со зрителями прошёл только 18 мая 2021 года: это была игра предпоследнего тура Премьер-лиги против «Фулхэма».

Клуб

Тренерский штаб

Форма 
Поставщик формы: adidas

Спонсор: Chevrolet

 Домашняя форма

 Выездная форма

 Третья форма

 Вратарская форма

Предсезонные и товарищеские матчи

Обзор участия в турнирах

Премьер-лига

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений в Премьер-лиге

Матчи 

Время начала матчей:Британское летнее (BST) — до 25 октября 2020 года и с 28 марта 2021 годаСреднее время по Гринвичу (GMT) — c 25 октября 2020 года по 27 марта 2021 года

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Кубок Английской футбольной лиги 
«Манчестер Юнайтед» начал выступления в Кубке Carabao с третьего раунда, в котором встретился с клубом Чемпионшипа «Лутон Таун», одержав победу со счётом 3:0. В четвёртом раунде «Юнайтед» одержал победу над клубом «Брайтон энд Хоув Альбион» со счётом 3:0. В четвертьфинале «Юнайтед» со счётом 2:0 обыграл «Эвертон». В полуфинале «Юнайтед» проиграл «Манчестер Сити» со счётом 0:2.

Кубок Англии 
«Юнайтед» начал выступления в Кубке Англии с третьего раунда, в котором дома встретился с клубом Чемпионшипа «Уотфорд». В четвёртом раунде «Юнайтед» обыграл клуб Премьер-лиги «Ливерпуль», бывший действующим чемпионом Англии. В пятом раунде «Юнайтед» в овертайме обыграл «Вест Хэм Юнайтед», ещё один клуб из Премьер-лиги. В шестом раунде «Юнайтед» проиграл клубу Премьер-лиги «Лестер Сити» со счётом 1:3.

Лига чемпионов УЕФА

Групповой этап

Лига Европы УЕФА 

Заняв третье место в группе по итогам группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, «Юнайтед» обеспечил себе выход в 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

1/16 финала 
В первом матче 1/16 финала «Юнайтед» на выезде разгромил «Реал Сосьедад» со счётом 4:0. В ответной игре на «Олд Траффорд» была зафиксирована безголевая ничья. «Манчестер Юнайтед» одержал победу со счётом 4:0 по сумме двух матчей и вышел в 1/8 финала.

1/8 финала 
В 1/8 финала «Юнайтед» встретился с «Миланом». Первый матч прошёл на «Олд Траффорд» 11 марта и завершился вничью со счётом 1:1. Ответный состоятся на «Джузеппе Меацца» 18 марта 2021 года, в нём «Юнайтед» одержал победу с минимальным счётом, благодаря чему обеспечил себе выход в четвертьфинал.

1/4 финала 
В 1/4 финала «Юнайтед» встретился с испанской «Гранадой». Первый матч прошёл на выезде 8 апреля, ответный — на «Олд Траффорд» 15 апреля. В обоих матчах «Манчестер Юнайтед» одержал победы со счётом 2:0 и вышел в полуфинал Лиги Европы.

Полуфинал 
В полуфинале «Юнайтед» встретился с итальянской «Ромой». В первом матче, который прошёл на «Олд Траффорд» 29 апреля, «красные дьяволы» разгромили соперника со счётом 6:2. Ответный матч, который прошёл 6 мая, завершился победой «Ромы» со счётом 3:2, но по сумме двух встреч в финал вышел «Манчестер Юнайтед».

Финал 

В финале «Юнайтед» встретился с испанским «Вильярреалом». Основное время завершилось со счётом 1:1, в дополнительное время команды голов не забили. В серии послематчевых пенальти победу со счётом 11:10 одержал «Вильярреал».

Статистика

Матчи и голы 

В графе «Игры» указаны выходы в стартовом составе, после знака + указаны выходы на замену. В графе «Голы» после знака − указаны пропущенные мячи (для вратарей).

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Отправлены в аренду

Результаты матчей резервистов и Академии 
Ниже представлены результаты матчей составов резервной и юношеских команд «Манчестер Юнайтед» на соответствующих турнирах.

«Манчестер Юнайтед» (до 23 лет)

Премьер-лига 2. Дивизион 1

Турнирная таблица Премьер-лиги 2

«Манчестер Юнайтед» (до 21 года)

Трофей Английской футбольной лиги

Групповой этап

Раунд 2

«Манчестер Юнайтед» (до 18 лет)

Премьер-лига до 18 лет (Север)

Турнирная таблица Премьер-лиги до 18 лет (Север)

Молодёжный кубок Англии

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Сезон 2020/21 на сайте MUFCInfo.com

2020/2021
Манчестер Юнайтед